Francisco Javier Pastor (nacido el 30 de mayo de 1977) es un actor español conocido por interpretar a hombres fuertes en el cine y la televisión.

Vida temprana y educación 
Pastor Nació el 30 de mayo de 1977 en Guadalajara, España.

Filmografía 
Series de Televisión

Película

Programas de televisión

Cortometraje

Enlaces externos 

 https://www.imdb.com/nombre/nm6356227/

Referencias 

Hombres
Nacidos en 1977
Nacidos en Guadalajara (España)
Actores de España del siglo XXI